Первый лично-командные соревнования на Кубок СССР проводился в Бакуриани (Грузинская ССР) с 8 по 10 февраля 1969 года. Соревнования проводились по четырём дисциплинам — гонки на 15 и 50 км (мужчины), гонки на 5 и 10 км (женщины). У мужчин в гонке на 15 км стартовали 79 участников, на 50 км — 65 участников. У женщин в гонке на 5 км стартовали 77 участников, на 10 км — 69 участников.

Мужчины

Женщины

Командные результаты спортивных обществ

Командные результаты областей, краев, АССР. Москвы и Ленинграда

Литература 
 Лыжные гонки: Справочник/ Сост. Г. П. Марков — М.: Физкультура и спорт, 1984

Примечания 

1969 год в лыжном спорте
Кубок СССР по лыжным гонкам
Спорт в СССР в 1969 году
Спорт в Грузии в 1969 году
Спортивные соревнования в Грузинской ССР
Февраль 1969 года
Спортивные соревнования в Бакуриани
Соревнования по лыжному спорту в Грузии